Angler Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Angler Lake (Kenai Peninsula Borough, Alaska)
 Angler Lake (North Slope Borough, Alaska)
 Angler Lake (Montana)